Гребцов — русская фамилия. Известные носители:

 Гребцов, Борис Васильевич — генеральный директор ООО «АЛЬТАМЕД ПЛЮС».
 Гребцов, Игорь Григорьевич — журналист, член Союза писателей России и Союза журналистов.
 Гребцов, Юрий Валентинович — президент УК «Меридиан».

См. также 
 Гребцово
 Завтрак гребцов